Ruscio est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 Al Ruscio (1924-2013), acteur américain ;
 Alain Ruscio (né en 1947), historien français ;
  (né en 1954), professeur américain de politique
 Roberto Ruscio (né en 1953), arbitre argentin de football.

Toponyme

, village de Ombrie

Homonymie de patronyme